Houlton település az Amerikai Egyesült Államok Maine államában, .

Népesség
A település népességének változása:

További információk

Jegyzetek

Maine megyeszékhelyei